Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2000-01 oppose douze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998. Cette saison a été marqué par le forfait général de l'AS Monaco en cours de saison.

Harnes Volley-Ball et l'ASUL Lyon Volley-Ball rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 1999-2000.

Listes des équipes en compétition 
Agde Volley-Ball
Chaumont Volley-Ball 52
Dunkerque Dunes de Flandre Volley-Ball
Volley-Ball Club Ermont
Grenoble Volley Université Club
Harnes Volley-Ball
ASUL Lyon Volley-Ball
Association sportive de Monaco
CASO Nanterre
Union Volley-Ball Narbonne
Rennes EC
Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball

Formule de la compétition 
Championnat aller/retour, le premier du classement est déclaré champion de France de Pro B 2000-2001

Classement de la saison régulière 

|

|}

Résultats de la saison régulière

Barrage d'accession 
	 

|}

Les Spacer's de Toulouse,  de Pro A dominent le Rennes EC deux victoires à une et conservent leurs places au sein de l'élite.

Voir aussi 
Championnat de France de volley-ball 2000-2001

Liens externes 
 Résultats sur le site de la FFVB

Championnat de Ligue B de volley-ball masculin
France M2
Volley-ball M2